Остан може означати:

 Остан — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.
 Остан — адміністративно-територіальна одиниця Ірану